Jeremić ist der Familienname folgender Personen:
 Nikola Jeremić (* 1986), serbischer Biathlet
 Vuk Jeremić (* 1975), serbischer Politiker